Женский олимпийский футбольный турнир проводился впервые. В турнире участвовали 8 сборных. Победителями стали хозяйки соревнований — американки.

Квалификация

Составы команд

Судьи

Женщины 

Северная Америка
  Соня Денонкур

Южная Америка
  Клаудия Васконселуш

Европа
  Ингрид Юнссон
  Бенте Скогванг

Мужчины 

Северная Америка
  Бенито Арчундиа
Азия
  Омер аль-Механна
Африка
  Джамаль Аль-Гандур

Европа
  Пьерлуиджи Коллина
  Хосе Гарсия Аранда
Океания
  Эдди Ленни

Турнир

Групповой этап 
 В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы.
 Время указано местное.

Группа E

Группа F

Плей-офф

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Лучшие бомбардиры 
4 гола
  Анн Кристин Орёнес
  Линда Медален
  Претинья

3 гола
  Шэннон Макмиллан
  Сунь Цинмэй

2 гола
  Тиффени Милбретт
  Тиша Вентурини
  Ши Гуйхун
  Вэй Хайин
  Марианне Петтерсен
  Малин Сведберг
  Беттина Вигманн

Ссылки 
 Женский турнир на сайте ФИФА 
 Архив RSSSF

Футбол на летних Олимпийских играх 1996
1996 год в женском футболе